Keith Kinkaid (né le  à Farmingville dans l'État de New York aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste de gardien de but.

Biographie 
Il passe la saison 2008-2009 avec les Bandits de Saint-Louis dans la North American Hockey League où il connaît une brillante saison (fiche de 30-5-4, moyenne de 1,78 but encaissé et taux d'arrêts à 93,6 %) et reçoit plusieurs honneurs en plus de mener son équipe au championnat. Il joue en 2009 les Dutchmen d'Union College, équipe universitaire avec laquelle il joue deux saisons.

En , il signe son premier contrat professionnel dans la Ligue nationale de hockey avec les Devils du New Jersey. Il joue sa première saison professionnelle en 2011-2012 avec les Devils d'Albany, club-école affilié à New Jersey dans la Ligue américaine de hockey. Il joue son premier match dans la LNH le  lors d'un match des Devils face au Lightning de Tampa Bay.

Il représente les États-Unis lors de l'édition 2016 du championnat du monde.

Le , il est échangé aux Blue Jackets de Columbus en retour d'un choix de  ronde en 2022 .

Le , il signe un contrat d'un an pour 1,75 million de dollars avec les Canadiens de Montréal.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2007-2008 || Buccaneers de Des Moines || USHL || 15 || 4 || 9 || 2 || 844 || 48 || 3,41 || 89,3 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Bandits de Saint-Louis || NAHL || 40 || 30 || 5 || 4 ||  || 71 || 1,78 || 93,5 || 7 || 0 || 12 || 10 || 2 || 728 || 14 || 1,15 || 95,1 || 3 || 0
|-
| 2009-2010 || Dutchmen d'Union || ECAC || 25 || 12 || 8 || 3 ||  || 61 || 2,48 || 91,2 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Dutchmen d'Union || ECAC || 38 || 25 || 10 || 3 ||  || 75 || 1,99 || 92 || 3 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Devils d'Albany || LAH || 42 || 17 || 20 || 3 ||  || 115 || 2,94 || 90,4 || 3 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Devils d'Albany || LAH || 45 || 21 || 17 || 6 ||  || 120 || 2,72 || 90,5 || 2 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Devils du New Jersey || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 26 || 1 || 2,31 || 92,3 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Devils d'Albany || LAH || 43 || 24 || 13 || 5 ||  || 96 || 2,29 || 91,2 || 4 || 12 || 4 || 1 || 3 || 238 || 9 || 2,26 || 93,2 || 0 || 0
|-
| 2014-2015 || Devils d'Albany || LAH || 13 || 7 || 2 || 3 || 713 || 26 || 2,19 || 92,3 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Devils du New Jersey || LNH || 19 || 6 || 5 || 4 || 925 || 40 || 2,59 || 91,5 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Devils du New Jersey || LNH || 23 || 9 || 9 || 1 ||  || 58 || 2,81 || 90,4 || 2 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Devils du New Jersey || LNH || 26 || 8 || 13 || 3 ||  || 65 || 2,64 || 91,6 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Devils du New Jersey || LNH || 41 || 26 || 10 || 3 ||  || 106 || 2,77 || 91,3 || 1 || 2 || 2 || 0 || 2 || 92 || 9 || 5,88 || 80,4 || 0 || 0
|-
| 2018-2019 || Devils du New Jersey || LNH || 41 || 15 || 18 || 6 ||  || 129 || 3,36|| 89,1 || 3 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Canadiens de Montréal  || LNH || 6 || 1 || 1 || 3 ||  || 24 || 4,24|| 87,5 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Rocket de Laval  || LAH || 13 ||  ||  ||  ||  ||  || 3,44|| 87,6 ||  ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Checkers de Charlotte  || LAH || 4 ||  ||   ||  ||  ||  || 2,24|| 92,4 ||  ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Rangers de New York || LNH || 9 || 3 || 2 || 1 || 486 || 21 || 2,59 || 89,9 || 1 || 0|| - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Wolf Pack de Hartford || LAH || 2 || 2 || 0 || 0 || 120 || 2 || 1,00 || 96,2 || 0 || 0|| - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Wolf Pack de Hartford || LAH ||  ||

Internationales 

| 2016 ||  || Championnat du monde || 5 || 1 || 4 || 350 || 19 || 3,25 || 86,3 || 0 ||  || align=left| place
|-
| 2018 ||  États-Unis || Championnat du monde || 9 ||7||2|| 524 || 20 || 2,29 || 91,2 || 2 || || align=left| Médaille de bronze

Trophées et honneurs personnels 
2008-2009 : 
nommé dans la première équipe d'étoiles de la NAHL.
nommé gardien de but de l'année de la NAHL.
nommé meilleur joueur de la NAHL.
champion de la Coupe Robertson avec les Bandits de Saint-Louis.
2009-2010 :
nommé dans l'équipe d'étoiles des recrues de l'ECAC.
nommé dans la troisième équipe d'étoiles de l'ECAC.
2010-2011 :
nommé dans la première équipe d'étoiles de l'ECAC.
nommé dans la première équipe d'étoiles de la région est de la NCAA.
nommé gardien de but de l'année de l'ECAC.

Références 

Naissance en juillet 1989
Naissance dans le comté de Suffolk (New York)
Joueur international américain de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Dutchmen d'Union
Joueur des Devils d'Albany
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Joueur du Rocket de Laval
Joueur des Checkers de Charlotte (LAH)
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Rangers de New York
Joueur du Wolf Pack de Hartford